
Termin -{KNK}- ima više značenja.

 Analogna nukleinska kiselina
 Kuranko jezik, ISO 639 kod jezika iz Sijera Leone;